Osoby:
 Bruno Goller – niemiecki malarz
 Erwin Goller – niemiecki przedsiębiorca
 Fritz Goller – niemiecki kompozytor
 Josef Goller – niemiecki grafik
 Manuela Goller – niemiecka piłkarka  
 Michael Goller – niemiecki malarz
 Peter Goller – austriacki historyk
 Thomas Goller – niemiecki lekkoatleta

Zobacz też:
 Göller